Tortilla – piatto messicano
 Tortilla chip – contorno messicano
 Tortilla di patate – piatto spagnolo